Шилейко — фамилия.

Известные носители:
 Шилейко, Адольф Донатович (1851—1914) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Шилейко, Алексей Вольдемарович (1927—2005) — специалист в области информатики и вычислительной техники, доктор технических наук, профессор.
 Шилейко, Анатолий Алексеевич (род. 1940) — советский и российский учёный-малаколог, профессор, специалист по наземным моллюскам.
 Шилейко, Владимир Казимирович (1891—1930) — русский востоковед, педагог, поэт и переводчик, профессор.

См. также 
 Андреева-Шилейко, Вера Константиновна (1888―1974) ― советский искусствовед.
 Шилейка

Примечания